Luverne (Alabama)
Luverne (Dacota do Norte)
Luverne (Minnesota)

Desambiguações de topônimos